Пётр Привалов:
 Привалов, Пётр Леонидович (1932—2020) — советский и российский физик, член-корреспондент АН СССР.
 Привалов, Пётр Фролович (1898—1951) — советский военачальник, генерал-майор.